HEV steht für:
 das Hepatitis-E-Virus, ein Erreger der Leberentzündung
 das Halbeinkünfteverfahren im Steuerrecht in Deutschland
 Helyiérdekű Vasút, eine Vorortsbahn in Budapest
 ein Hybrid electric vehicle, siehe Hybridelektrokraftfahrzeug
 den Hauseigentümerverband in der Schweiz
 den Herforder EV, ein Eishockeyverein
 den Herner Eishockeyverein  Herner EV
 die Hochendotheliale Venole, ein postkapilläres Gefäß in lymphatischen Organen

HÉV steht für:
 Budapesti Helyiérdekű Vasút, Bahnlinien zwischen Budapest und dem Umland

Abkürzung